Доброжела́нный — посёлок в Будённовском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 200 км.

Расстояние до районного центра: 10 км.

На юго-востоке: Верхние озёра

На юге: посёлок Виноградный

История 
До 16 марта 2020 года посёлок входил в упразднённый Орловский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (89 %).

Инфраструктура 
 Начальная общеобразовательная школа № 24 поселка. Упразднена 12 января 2010 года.
 Фельдшерско-акушерский пункт

Кладбища 
В границах посёлка расположено кладбище № 3 (общественное открытое). Вместе с кладбищами № 1, 2 и 4 города Будённовска занимает участок общей площадью 1,03 км².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)